Bogdán László (1948–2020) erdélyi magyar költő, író, újságíró
Bogdán László (1974–2020) politikus, cigány polgárjogi aktivista, 2006-tól haláláig független jelöltként Cserdi község polgármestere
Bogdán László (?–) politikus, 2010 és 2014 között Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott személyi titkára, 2014-től 2017-ig a Fidesz–KDNP jelöltjeként Rózsafa község polgármestere
Bogdán László (?–) politikus,  2010-től Gilvánfa község polgármestere (2014 és 2018 között a Fidesz–KDNP jelöltjeként, egyéb időkben független jelöltként)